Tanneck steht für:
 Tanneck (Ruppichteroth), Ortsteil der Gemeinde Ruppichteroth, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Tanneck (Elsdorf), Ortsteil der Stadt Elsdorf, Rhein-Erft-Kreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Tanneck, Ortsteil der Gemeinde Obernheim, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg, Deutschland